Kastbjerg Sogn henviser til flere artikler:
 Kastbjerg Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune og i Norddjurs Provsti
 Kastbjerg Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers Nordre Provsti